Евге́ний Моисе́евич Бень (р. 5 августа 1960, Москва) — российский публицист, эссеист, политолог, литературовед, культуролог, издатель.

Биография и творчество 
В 1982 году окончил филфак Московского государственного педагогического института. В 1983—1987 годах работал в отделе публикации Центрального государственного архива литературы и искусства (ЦГАЛИ) — «Встречи с прошлым». Вып. 6, М., 1988, с. 474. Как историк литературы участвовал в подготовке летописи Александра Блока, публиковался в альманахе «Встречи с прошлым», 92-м томе «Литературного наследства», журнале «Вопросы литературы», другой периодике в основном с исследованиями по русской литературе Серебряного века.

С 1988 по 1993 год постоянно вел литературные публикации в журнале «Наше Наследие», где в 1992—1993 годах был членом редколлегии (выходные данные № 25 за 1992). Как составитель и комментатор участвовал в двух изданиях Вл. Ходасевича (1991 и 1992), в книге З. Гиппиус (1991). В 1993—1994 — обозреватель в газетах «Куранты» (тематические страницы в № 73-227 за 1993) и «Сегодня» (тематические страницы в № 7-72 за 1994). С тех пор работает в публицистическом жанре. Печатался в газетах «Русская мысль» и «Новое русское слово». В 1994—1995 годах издавал литературный и общественный ежемесячник «Накануне» (выходные данные № 1-5 за 1995). Потом главный редактор журнала «Новые знания» Общества «Знание» (выходные данные № 1-4 за 1996). С 1997 по 2001 годы — главный редактор издательства ИНТРД (выходные данные журнала «Товары со склада», М., № 245—392 за 1997—2001). В 2000—2010-е годы главный редактор альманах-газеты живого слова «Информпространство». В декабре 2006 года — председатель редсовета сборника «Информпространство» (М., 2006—2007 — выходные данные). 

В 2000-м и 2005-м году в Москве вышли два издания книги «Не весь реестр», в 2009-м году там же — книга эссе и размышлений «Раненое счастье». В 2013 году в Иерусалиме издана книга очерков «О тех, кто рядом». Его творчество 2000-х годов сочетало в себе близость к традиционной русской культуре и интерес к своим корням. Публицистика и комментарии 2010-х годов — в основном о российской и международной геополитике.

Член Союза журналистов СССР с 1990 года. Член Союза писателей Москвы с 2000 года, секретарь Союза писателей Москвы с 2008 года. Академик Евразийской академии телевидения и радио (ЕАТР) с 2006 года.

Постоянный автор газеты «Литературная Россия» (публицистика о российской истории XX-XXI веков). В 2000—2010-е годы публиковался в «Литературной газете», газете «Труд», альманах-газете «Информпространство», журнале «22», на порталах «Еженедельник «Звезда», РИА ФАН, «Журналистская правда», «The Russian Times», «Курс», «Колокол России» и в др. прессе.  

Участвовал, в том числе как международный эксперт, в эфирах на радио и ТВ,. В 2010-е годы — постоянный эксперт-политолог на радио «Спутник» РИА «Новости»; на телеканале «Мир-24»; на телеканале «Звезда»; на телеканале Life (Life news) и др. Ведущий авторской программы на радио Mediametrics. 

Являлся членом редколлегии газеты СПМ «Литературные вести» (выходные данные № 93 за 2009). В 2007 году в Голландии вышел документальный фильм режиссёра Р. ван ден Хойвеля о брежневском застое «Москва 1980», в котором Евгений Бень — один из «героев» (Сергей Гаврилов. А все хорошее и есть мечта… Газета «Европа — Экспресс», № 30 (542), 2008). Показы фильма состоялись в Нидерландах, Германии, России. 17 декабря 2010 года его демонстрация и обсуждение прошли в Доме кино в Москве.

Среди ряда организованных в 2006—2007 годах мероприятий межконфессиональная конференция «Авраамические религии и этносы в России» (апрель 2007) — журнал «Алеф», № 962, 2007, с.15. Инициатор проведения Парада Победы в Иерусалиме в мае 2009 года (М. Шпицбург. Знамя Победы над Святой землей. Журнал «Голос инвалидов войны», Тель-Авив, № 184, 2009, с. 9-12), в котором приняли участие российские фронтовики и их родные разных национальностей, прошедшие с портретами отцов и дедов по святому городу трех религий.

Лауреат Всероссийского литературного конкурса «70 лет Победы» (вместе с альманах-газетой «Информпространство») «за многолетнее и широкое освещение темы народного героизма в борьбе с фашизмом во время Великой Отечественной войны» (2015),. Лауреат Фонда им. Ицхака Зандмана и Авраама Коэна (Израиль) по историко-литературной тематике (2009). Награждён медалью ордена «За профессионализм и деловую репутацию» III степени (Постановление президиума Совета по общественным наградам РФ от 8.07.2010 № 74).

В литературной критике 
Отклики и рецензии на книги публиковались в изданиях «Русская мысль» (№ 4337, 2000), «Литературная Россия» (№ 33-34, 2005), «Знамя», (№ 11, 2005), «Независимая газета» (№ 192/4822, 2009), «22» (№ 139, 2005), «Литературная газета» (№ 23/6227, 2009), «Литературный европеец» (№ 136, 2009), «Дружба народов» (№ 11, 2013) и др.

Семья 
Родители Евгения Беня — Моисей Зусевич Бень (1916, Киев—1983, Москва) — минер-фронтовик, участник обороны Сталинграда, закончил войну под Берлином, в боях трижды ранен и контужен; участник освоения Целины; руководитель дорожно-строительных республиканских объединений в РСФСР и Казахстане; Генриета Марковна Шицгал (1921, Москва—2005, Москва) работала редактором в ТАСС и библиографом в МГИМО. Евгений Бень имеет детей — Михаила 1987 г.р. и Майю 1989 г.р.; внуков Таю 2012 г.р., Марка 2016 г.р., Машу 2018 г.р.

Краткая библиография 

 Не весь реестр. М., «Пробел», 2000
 Не весь реестр. Изд. 2-е перераб. и дополн., М.- Орел, «Бета-принт», 2005
 Раненое счастье. М., «Единая книга», 2009
 О тех, кто рядом. Иерусалим, Библиотека журнала «Литературный Иерусалим», 2013
 Комментарии к кн.: Вл. Ходасевич. Колеблемый треножник, М., «Советский писатель», 1991
 Вступ. статья и комментарии к кн. Вл. Ходасевич. Некрополь и др. воспоминания. М., «Наше наследие», 1992
 Составление кн. З. Гиппиус [Избранное]. М., «Наше наследие», 1991
 Составление альманаха «Информпространство», М., 2006-2007
 Об одном литературном вечере [1920-е годы].  «Вопросы литературы», М., 1984, с. 178-185
 Так рождался музей. Из истории музея Ф.М. Достоевского. «Книжное обозрение», М., 1985, №38 (1008), с.16
 «Всякое дело теперь должно стать большим…» [Об А. Блоке]. «Вопросы литературы», М., 1985, с.179-188
 Письма В. Дамбергса Блоку. «Литературное наследство», т.92, кн.4. М., 1987, с.423-426
 Материалы к творческой биографии Вл. Ходасевича. «Вопросы литературы», М., 1987, с. 225-245 
 Об эпистолярном источнике стихотворения «Ночь». «Вопросы литературы», М., 1988, № 6, с.273-279
 Поэт и ученый. «Встречи с прошлым», вып.6, М., 1988, с.99-115
 «Жестоко вы написали, но превосходно…» [О Вл. Ходасевиче].  «Наше наследие», М.,1988, № 3, с.78-93
 «Весы». «Наше наследие», М.,1989, №6, с.110-118
 Поиск согласия. «Наше наследие», М.,1990, №6, с.27-34 
 «Я очень слежу за вашими отзывами…» «Встречи с прошлым», вып.7, М., 1990, с.89-102
 Блок и 21 век. Журнал «22» , Иерусалим, 2006, № 141, с.220-222
 Корень, ствол и мы. Журнал «22», Иерусалим, 2007, № 145, с.166-172
 Атлант. «Литературная газета», М., 26 декабря 2012, №52 (6398)
 Из семейной хроники. «Литературный Иерусалим», 2012, вып.4, с.165-174
 Образ мира, в слове явленный. Журнал «Слово – Word», США, 2014, №82
 Отмотав время. «НГ Ex Libris», М., 2014, № 16(742), с.2
 Многотрудный путь к свету. «Московский год прозы». М., «Литературная газета», 2014, с.567-576
 Русская идея как реальный путь. «Литературная Россия», М., 2014, № 27(2662), с.4-5
 И классовое чутье может подвести. «Литературная Россия», М., 2014, № 30(2665), с.5
 Без права на поражение. «Литературная Россия», М., 2014, № 45-46(2677), с.14-15
 Горбачев и опыт переломной эпохи. «Литературная Россия», М., 2014, № 51(2682), с.4
 Русский язык как столп и ответственность. «Литературная Россия», М., 2015, № 12(2695), с.14-15
 Мой бессмертный полк. «Литературная Россия», М., 2016, № 17(2746), с.2
 Cлушай, Америка: мир стал другим. «Литературная Россия», М., 2016, №37(2766)
 Пишется как дышится. «Литературная Россия», М., 2017, №28(2803), с.6-7
 Почему ветшает литературная среда. «Литературная Россия», М., 2017, №30(2805), с.3
 Хороша ли наша судьба? «Литературная Россия», М., 2017, №35(2810), с.3
 Уренгойский мальчик был. Значит необходим стойкий иммунитет. «Литературная Россия», М., 2017, №44(2818), с.16
 Можно ли водить за нос историю? «Литературная Россия», М., 2018, №2(2822), с.15
 Русская симфония всеобщего бессмертия. К 100-летию первой публикации поэмы «Двенадцать». «Литературная Россия», М., 2018, №9(2829), с.5

Примечания

Ссылки 
 сайт Евгения Моисеевича Беня
 Евгений Бень в энциклопедии «Ежевика»

Персоналии по алфавиту
Родившиеся 5 августа
Родившиеся в 1960 году
Родившиеся в Москве
Русские писатели по алфавиту
Писатели России по алфавиту
Публицисты России
Литературоведы России
Культурологи России
Политологи России
Русские писатели XX века
Писатели по алфавиту
Писатели России XX века
Выпускники МПГУ